Výraz tiger je anglickou či německou jazykovou variantou slova tygr. Pojem může označovat:

 osoby
 Tiger Woods – Eldrick „Tiger“ Woods (1975), americký golfista

 vojenství
 Tiger I a Tiger II – německé těžké tanky používané za 2. světové války
 Grumman F-11 Tiger – americký stíhací letoun z 50. a 60. let 20. století
Grumman F11F-1F Super Tiger – prototyp jeho modernizované varianty
 Northrop F-5E/F Tiger II – americký stíhací letoun z 60. až 70. let 20. století 
 Eurocopter Tiger – útočný vrtulník vyráběný firmou Eurocopter; v současnosti používán armádami Německa, Francie, Španělska a Austrálie
 HMS Tiger (1913) – bitevní křižník britského královského námořnictva
 Třída Tiger (1941) – třída lehkých křižníků britského královského námořnictva
 Třída Tiger (typ 148) – třída raketových člunů německého námořnictva

 jiné
 anglicky tygr
 Tiger (hash) – hašovací funkce, kterou v roce 1995 navrhli Ross Anderson a Eli Biham
 Tiger Electronics – americký výrobce hraček; velký úspěch slavil se svým výrobkem Furby

Související články 
 Tygr (rozcestník)